Stracuzzi iat der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Stracuzzi (1901–1967), italienischer Fußballspieler
 Orazio Stracuzzi (* 1947), italienischer Schauspieler